Matematyka
 100 (liczba)
 Architektura
 Renaissance Center 100 Tower
 Astronomia i astronautyka
 galaktyka Messier 100
 galaktyka NGC 100
 planetoida (100) Hekate
 misja promu kosmicznego STS-100
 Chemia
 100 jest liczbą atomową pierwiastka fermu
 białka S-100
 detergent Triton X-100
 Ekonomia
 indeks giełdowy FTSE 100
 Filatelistyka
 Znaczek 3753 - 100. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego
 Znaczek 4018 - 100. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 Film
 Agentka o stu twarzach
 Sto koni do stu brzegów
 Sto minut wakacji
 Sto metrów miłości
 serial 100 dobrych uczynków
 serial Sto pociech
 100 dziewczyn i ja
 Lista stu najlepszych amerykańskich filmów według AFI
 100 lat w kinie
 Geografia
 droga wojewódzka nr 100
 linia kolejowa nr 100
 Szosa Stu Zakrętów
 Historia
 100 rok naszej ery
 100 rok przed naszą erą
 100 dni Napoleona
 100 Najwybitniejszych Brytyjczyków
 Kampania stu kwiatów
 List Stu Kobiet
 Ruch Stu
 Wojna stuletnia
 Literatura
 Sonet 100 Williama Shakespeare’a
 Sto lat samotności
 100 kłamstw J. T. Grossa
 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości
 Sto bajek Brzechwy
 Sto Diabłów
 Komiks 100 naboi
 Stumilowy Las
 Mitologia celtycka
 Conn Stu Bitew
 Muzyka
 piosenka „Sto lat”
 lista Billboard Hot 100
 lista Pop 100
 lista Pop 100 Airplay
 album 100 Miles and Runnin’
 płyta 100 lat undergroundu
 singel „100” The Game i Drake’a
 singel „100” Sound’n’Grace i Filipa Laty
 Stutonowy walec
 amplikser Eltron 100
 Samochody
 Audi 100
 San H100
 Škoda 100
 Sport
 sztafeta 4 × 100 m
 bieg na 100 metrów
 Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 – bieg na 100 m
 ...
 Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – bieg na 100 metrów mężczyzn
 bieg na 100 m przez płotki
 100 m stylem dowolnym
 Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 – 100 m stylem dowolnym mężczyzn
 100 m stylem grzbietowym
 100 m stylem klasycznym
 100 m stylem motylkowym
 test 100 kumite w karate
 Klub 100
 lista piłkarzy ze 100 i więcej występami w reprezentacji
 FIFA 100
 Wojsko
 Heinkel He 100
 100 Pułk Zmechanizowany
 czołg T-100
 samolot Kawasaki Ki-100
 samolot Suchoj Superjet 100
 100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
 haubica wz. 1914/1919 kal. 100 mm
 karabin maszynowy Ultimax 100
 miotacz ognia Type 100
 Bombardier Canadair Regional Jet CRJ-100
 samolot Caproni Ca.100
 Škoda 100 mm houfnice vz 14/19
 wyrzutnia SAMIL 100
 bomba burząca 100 kg PuW
 mina MON-100
 pistolet maszynowy Type 100
 100 Brygada Grenadierów do zadań specjalnych
 100 Batalion Łączności